Васил Иванов може да се отнася за следните личности:
 Васил Иванов (Руля) (1884 – ?), български революционер
 Васил Иванов (Неред) (1890 – ?), български революционер
 Васил Иванов (художник) (1909 – 1975), български художник
 Васил Иванов-Лучано (р. 1964), български предприемач, спортен деятел и политик, бивш министър на младежта и спорта
 Васил Иванов (журналист) (р. 1972), български журналист